Les gorges du Val du Fier sont des gorges de France situées en Haute-Savoie, à travers le massif de la Chambotte, dans la partie inférieure du cours du Fier avant sa confluence avec le Rhône.

Lien externe 

Fier Val
Gorge en Savoie
Fier Val